Ivănești se poate referi la:

 Localități din România
 Ivănești - localitate din județul Ialomița
 Ivănești - localitate din județul Mureș
 Ivănești - localitate din județul Vaslui, reședința comunei cu același nume
 Ivănești - localitate din județul Vaslui

 Localități din Republica Moldova
 Ivănești - comună din raionul Rîșcani

Vezi și 
 Ivănescu
 Ivan
 Ivancea
 Ivănceanu

Toponime românești